Потсавезна лига Београда у сезони 1954/1955. бројао је 12 клубова. Виши степен такмичења је Зонска лига лига Београда, а нижи -{I}- разред подсавеза Београда.

Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1954/55. следећи клубови су променили ранг:
 БУСК из Београда се као првопласирани тим из Подсавезне лиге Београда прешао у Зонску лигу Београда.
 Наша крила из Земуна и медицинар из Београда као најлошије пласирани тимови Подсавезне лиге Београда такмичење настављају у -{I}- разреду подсавеза Београда. 
За сезону у 1955/56. у Потсавезну лигу Београда, из -{I}-  Разреда, пласирали су се:
 Слобода Београд
 Синђелић Београд

Клубови 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 55%; background-color: fff; border: 1px solid red; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|- style="background:#fff;"
|style="text-align: center" |1. ||style="text-align: center" | ХајдукБеоград

|style="text-align: center" |2. ||style="text-align: center" | ПоштарБеоград

|style="text-align: center" |3. ||style="text-align: center" | ГрафичарБеоград

|- style="background:#fff;"  
|style="text-align: center" |4. ||style="text-align: center" | ПолетБеоград

|style="text-align: center" |5. ||style="text-align: center" | ИМ РаковицаБеоград

|style="text-align: center" |6. ||style="text-align: center" | ЗанатлијаНови Београд

|- style="background:#fff;"  
|style="text-align: center" |7. ||style="text-align: center" | ЖарковоБеоград

|style="text-align: center" |8. ||style="text-align: center" | ШећеранацБеоград

|style="text-align: center" |9. ||style="text-align: center" | БАСКБеоград

|- style="background:#fff;" 
|style="text-align: center" |10. ||style="text-align: center" | БУСКБеоград

|style="text-align: center" |11. ||style="text-align: center" | Наша крилаЗемун

|style="text-align: center" |12. ||style="text-align: center" | МедицинарБеоград
|}

Резултати по колима

Резултати 
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| #!! style="text-align: left" colspan="2"|Екипа домаћина!!  !!   !!  !! !!  !! !!  !!  !!  !!  !! !!

|- 	
!style="text-align: right" |1||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Хајдук, Београд
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;"|1:2
|style="background: #C0FFC0;"|5:1||style="background: #FFE4E1;" |2:7||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |1:3
|style="background: #FFE4E1;"|2:3||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |11:1
  	
|- !  style="background: #F9F9F9;"	
!style="text-align: right" |2||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Поштар, Београд  	
|style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #C0FFC0;" |6:3||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3
 	
|-	
!style="text-align: right" |3||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Графичар, Београд
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |0:0
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #C0FFC0;" |5:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |6:1
  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |4||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Полет, Београд 	
|style="background: #FFE4E1;" |1:7||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |0:0
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |5:1

|-	
!style="text-align: right" |5||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | ИМ Раковица, Београд
|style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:1

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |6||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Занатлија , Нови Београд
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |3:4
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |6:2
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1

|-	
!style="text-align: right" |7||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Жарково, Београд
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;"|2:3
|style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |8||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Шећеранац, Београд
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |6:1

|-	
!style="text-align: right" |9||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | БАСК, Београд 	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #F9F9F9;" |:||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!10||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | БУСК, Београд
|style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #F9F9F9;" |:

|-!	
!11||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Наша крила, Земун
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |0:4
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!12||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Медицинар, Београд
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:7||style="background: #FFE4E1;" |1:3
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #FFE4E1;" |2:7
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX

|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 
|| ||  ||  
|}

Табела
{| align=left border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; clear: center;" 		

|- bgcolor= #dcdbd6 align=center
||М||align=left |Клуб||style="width:2em;"|Одиг||style="width:2em;"|Поб||style="width:2em;"|Нер||style="width:2em;"|Пор||style="width:2em;"|ДГ||style="width:2em;"|ПГ||style="width:2em;"|ГР||style="width:2em;"|Бод
|-  align=center bgcolor=#C0FFC0
|1.|| align=left | БУСК, Београд ||22||13||4||5||56||25||31||30
|- align=center
|2.|| align=left |Графичар, Београд ||22||12||6||4||46||31||15||30
|- align=center
|3.|| align=left |Полет, Београд||22||11||5||6||41||31||10||27
|- align=center
|4.|| align=left | ИМ Раковица, Београд ||22||10||4||8||41||32||9||24
|- align=center
|5.|| align=left | Занатлија, Београд ||22||9||6||7||38||30||8||24
|- align=center
|6.|| align=left | Шечеранац, Београд ||22||9||5||8||36||33||3||23
|- align=center
|7.|| align=left | БАСК, Београд ||22||8||6||8||33||25||8||22
|- align=center
|8.|| align=left | Поштар, Београд ||22||8||6||8||30||41||-11||22
|- align=center
|9.|| align=left | Хајдук, Београд ||22||8||4||10||53||44||9||20
|- align=center
|10.|| align=left | Жарково, Жарково ||22||9||1||12||33||44||-11||19
|- align=center bgcolor=#FFE4E1
|11.|| align=left | Наша крила, Земун ||22||6||6||10||39||43||-4||18
|- align=center bgcolor=#FFE4E1
|12.|| align=left | Медицинар, Београд ||22||1||3||18||18||85||-67||5
|}

За сезону 1955/56.

Напомене

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	
	

Фудбал у Београду
Фудбал у 1954.
Фудбал у 1955.